Албин — многозначный термин

Топоним 
 Албин (Вайоминг)
 Албин (Виргиния)
 Албин — тауншип в округе Браун, Миннесота, США.

Антропонимы 
 Албин, Игорь Николаевич (до 2014 года — Слюняев; род. 1966) — российский государственный и политический деятель.
 Албин, Питер (род. 1944) — американский рок-музыкант, гитарист, наибольшую известность получивший в составе группы «Big Brother & the Holding Company».

См. также 
 Альбин
 Албина (значения)
 Альбини